Evan McGrath (né le  à Oakville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-polonais.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Blades d'Oakville || OPJHL ||49 ||43 ||44 ||87 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Rangers de Kitchener || LHO ||64 ||16 ||31 ||47 ||40 ||21 ||6 ||2 ||8 ||6
|-
|2003-2004 || Rangers de Kitchener || LHO ||68 ||15 ||36 ||51 ||28 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2004-2005 || Rangers de Kitchener || LHO ||68 ||28 ||59 ||87 ||51 ||15 ||7 ||6 ||13 ||6 
|-
|2005-2006 || Rangers de Kitchener || LHO ||67 ||37 ||77 ||114 ||63 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||59 ||6 ||8 ||14 ||41 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|2006-2007 ||Storm de Toledo || ECHL ||9 ||6 ||9 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||78 ||18 ||17 ||35 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||68 ||17 ||30 ||47 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 57|| 8|| 11|| 19|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Crunch de Syracuse || LAH || 15|| 4|| 2||6 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| VIK Västerås HK|| Allsvenskan || 49|| 15|| 28|| 43|| 47|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012|| IK Oskarshamn || Allsvenskan || 51|| 15|| 21|| 36|| 32|| 6|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
|2012-2013|| IK Oskarshamn || Allsvenskan || 52 || 22 || 28 || 50 || 38 || 1 || 0 || 1|| 1||4
|-
|2013-2014|| Frölunda HC || SHL || 47 || 6 || 12 || 18 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || - || - ||  - || - || - || 8 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2014-2015|| VIK Västerås HK || Allsvenskan ||  13 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 33 || 10 || 9 || 19 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hockey Club Thurgovie || LNB || 35 || 11 || 25 || 36 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Davos || LNA || - || - ||  - || - || - || 1 || 0 ||  0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || EC Villacher SV || EBEL ||13 ||24 ||37 ||12 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Huskies de Cassel || DEL2 ||52 ||20 ||38 ||58 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sheffield Steelers || EIHL ||56 ||13 ||36 ||49 ||34 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2019-2020 || Blast de Brantford || ACH ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||5 ||1 ||2 ||3 ||14

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur polonais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du VIK Västerås HK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Davos
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Sheffield Steelers